Тарнопольское муниципальное образование — муниципальное образование со статусом сельского поселения в Балаганском районе Иркутской области России. 

Административный центр — село Тарнополь.

Демография 
По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года
численность населения муниципального образования составила 900 человек, в том числе 426 мужчин и 474 женщины.

Населённые пункты 
 село Тарнополь
 деревня Анучинск
 деревня Метляева

Примечания 

Муниципальные образования Балаганского района
Сельские поселения Иркутской области